Baishui bezeichnet:

 Baishui (白水县), Kreis der Stadt Weinan in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Baishui (Guanling) (白水镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Guanling in der chinesischen Provinz Guizhou
 Baishui (Jishui) (白水镇), Großgemeinde im Kreis Jishui in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Baishui (Kongtong) (白水镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Kongtong in der chinesischen Provinz Gansu
 Baishui (Longhai) (白水镇), Großgemeinde der Stadt Longhai in der chinesischen Provinz Fujian
 Baishui (Luxi) (白水镇), Großgemeinde im Kreis Luxi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baishui (Miluo) (白水镇), Großgemeinde der Stadt Miluo in der chinesischen Provinz Hunan
 Baishui (Qiyang) (白水镇), Großgemeinde im Kreis Qiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Baishui (Wangcang) (白水镇), Großgemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baishui (Zhanyi) (白水镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhanyi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baishui (Anyue) (白水乡), Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baishui (Guiyang) (白水乡), Gemeinde im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Baishui (Wanzai) (白水乡), Gemeinde im Kreis Wanzai in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Baishui Jiang (白水江), Nebenfluss des Jialing Jiang in der Volksrepublik China
 Baishui Hu (白水湖), See in der Volksrepublik China